Варнава — мужское имя.

Гидроним 
 Варнава — река в России.

Люди с фамилией «Варнава» 
 Варнава, Владимир Владимирович (род. 1988) — российский хореограф и артист балета, дважды лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска».
 Варнава, Екатерина Владимировна (род. 1984) — российская актриса юмористического жанра.

См. также 
 Варнавино (значения)
 Варнавинский район
 Варнавинское сельское поселение